

Sigle 
 FIK – Federazione Italiana Karate 
 FIK – Federazione Italiana Karting
 FIK – Federazione Italiana Kendo
 FIK – Festivali i Këngës – festival musicale albanese
 FIK – For your knowledge – per tua/vostra conoscenza, in uso nelle email
 FIK – International Kendo Federation,dal francese "Fédération Internationale de Kendo"

Codici 
 FIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Finke (Australia)